Сема́к — фамилия. Известные носители:

 Семак, Александр Владимирович (род. 1966) — советский и российский хоккеист.
 Семак, Анастасия Леонидовна (род. 1997) — российская регбистка.
 Семак, Николай Павлович (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Семак, Павел Иванович (1913—1961) — Герой Советского Союза.
 Семак, Пётр Михайлович (род. 1960) — актёр театра.
 Семак, Сергей Богданович (род. 1976) — российский футболист и тренер.

См. также 
 «Семак» — еврейское краткое название «Малой книги заповедей» Исаака из Корбейля (1277 год).
 Семака, Илья (1866—1929) — австрийско-чешско-украинский общественно-политический деятель Буковины.